drapacz chmur
 drapacz Cnicus – rodzaj roślin z rodziny astrowatych
 drapacz – narzędzie krzemienne
 drapacz – kultywator, brona sprężynowa
 drapacz, drapak – kotwica czterołapowa

Miejscowość w Polsce 
 Drapacz – przysiółek wsi Chwostek w woj. śląskim, w pow. lublinieckim, w gminie Herby